Кгалагади може да се отнася за:

 Кгалагади (Ботсвана), административна област в Ботсвана.
 Кгалагади (национален парк), трансграничен национален парк в ЮАР и Ботсвана.
 Кгалагади (РЮА), окръг в ЮАР, провинция Северен Кейп.